Jméno a příjmení Josef Walter nosili tyto osoby:

 Josef Walter (fotbalista) (1925–1992) – rakouský fotbalista
 Josef Walter (pedagog) (1815–1890) – český pedagog
 Josef Walter (poslanec Českého zemského sněmu) (1844–1921) – českoněmecký politik z Chebska, poslanec Českého zemského sněmu
 Josef Walter (podnikatel) (1873–1950) – český podnikatel
 Josef Walter (sportovec) (1901–?) – švýcarský gymnasta